Стягайловка — топоним

Украина 
 Стягайловка — село, Липоводолинский район, Сумская область.
 Стягайловка — село, Середино-Будский район, Сумская область.